

Ondernemingen
Gieterij Ubbink, Doesburgse ijzergieterij

Sport
Ubbink-Koga Cycling Team, Nederlandse wielerploeg

Personen
 Ben Ubbink, Engelandvaarder
Gerard Ubbink, 20e-eeuws gereformeerd predikant en schrijver
Hans Ubbink, Nederlandse modeontwerper
Desley Ubbink, Nederlandse voetballer